Okręty US Navy o nazwie USS "Black Hawk":
 Pierwszy "Black Hawk" (1848) był kanonierką (tinclad) zbudowaną pod nazwą "New Uncle Sam". Sprzedana US Navy w 1862 weszła do służby pod nazwą USS "Uncle Sam", a następnie została przemianowana na USS "Black Hawk".
 Drugi "Black Hawk" był liniowcem pasażerskim noszącym wcześniej nazwę "Rhaetia". Zajęty przez US Army w 1917 i przemianowany na "Black Hawk".
 Trzeci "Black Hawk" (AD-9) był okrętem-bazą niszczycieli typu Black Hawk, będącą w służbie w latach 1913-1947.
 Czwarty "Black Hawk" (MHC-58) był trałowcem typu Osprey, który był w służbie w latach 1996-2007. Obecnie w rezerwie.

Black Hawk